Reginald Stephen Fleming (né le  à Montréal, Québec au Canada - mort le  à Chicago, Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur originaire du Québec, il joua ses premières parties professionnelles avec les Cataractes de Shawinigan. Il rejoignit un peu plus tard les Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey. Il s'y aligna deux saisons avant de jouer trois parties avec les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey.

Il se joignit ensuite aux Black Hawks de Chicago où il remporta une Coupe Stanley en 1961. Il participa aussi au Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey lors de cette saison. Lors des saisons qui suivirent, il joua pour plusieurs clubs de la LNH sans toutefois répéter les exploits d'auparavant. En 1972-1973, il joignit la nouvelle Association mondiale de hockey auquel il joua deux saisons. Il s'aligna par la suite pour plusieurs clubs professionnels mineurs, se retirant en 1978. Il décéda à Chicago en .

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1953-1954 ||Canadiens Jr. de Montréal ||QJHL ||48 ||7 ||7 ||14 ||47 ||8 ||0 ||0 ||0 ||14
|- 
|1954-1955 ||Canadiens Jr. de Montréal ||QJHL ||44 ||3 ||11 ||14 ||139 ||5 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
|1955-1956 ||St. Michael's Majors ||OHA Jr. ||42 ||1 ||8 ||9 ||93 ||8 ||0 ||2 ||2 ||18
|- 
|1956-1957 ||Cataractes de Shawinigan ||LHQ ||61 ||2 ||9 ||11 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 ||Cataractes de Shawinigan ||LHQ ||51 ||6 ||15 ||21 ||227 ||8 ||3 ||2 ||5 ||16
|- 
|1958-1959 ||Americans de Rochester ||LAH ||70 ||6 ||16 ||22 ||112 ||5 ||0 ||1 ||1 ||13
|-
|1959-1960 ||Frontenacs de Kingston ||EPHL ||52 ||19 ||49 ||68 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1959-1960 ||Americans de Rochester ||LAH ||9 ||1 ||5 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1960-1961 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||66 ||4 ||4 ||8 ||145 ||12 ||1 ||0 ||1 ||12
|-
|1961-1962 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||70 ||7 ||9 ||16 ||71 ||12 ||2 ||2 ||4 ||27
|- 
|1962-1963 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||64 ||7 ||7 ||14 ||99 ||6 ||0 ||0 ||0 ||27
|-
|1963-1964 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||61 ||3 ||6 ||9 ||140 ||7 ||0 ||0 ||0 ||18
|- 
|1964-1965 ||Bruins de Boston ||LNH ||67 ||18 ||23 ||41 ||136 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 ||Bruins de Boston ||LNH ||34 ||4 ||6 ||10 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1965-1966||Rangers de New York ||LNH ||35 ||10 ||14 ||24 ||124 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 ||Rangers de New York ||LNH ||61 ||15 ||16 ||31 ||146 ||4 ||0 ||2 ||2 ||11
|- 
|1967-1968 ||Rangers de New York ||LNH ||73 ||17 ||7 ||24 ||132 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1968-1969 ||Rangers de New York ||LNH ||72 ||8 ||12 ||20 ||138 ||3 ||0 ||0 ||0 ||7
|- 
|1969-1970 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||65 ||9 ||18 ||27 ||134 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||78 ||6 ||10 ||16 ||159 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1971-1972 ||Golden Eagles de Salt Lake ||WHL ||56 ||20 ||28 ||48 ||134 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 ||Swords de Cincinnati ||LAH ||11 ||3 ||5 ||8 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 ||Cougars de Chicago ||AMH ||75 ||23 ||45 ||68 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 ||Cougars de Chicago ||AMH ||45 ||2 ||12 ||14 ||49 ||12 ||0 ||4 ||4 ||12
|- 
|1974-1975 ||Flyers de Kenosha ||CnHL ||21 ||18 ||27 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 ||Gears de Saginaw ||LIH ||9 ||1 ||6 ||7 ||14 ||17 ||8 ||13 ||21 ||45
|- 
|1975-1976 ||Flyers de Lake County ||CnHL ||  
|-
|1975-1976 ||Admirals de Milwaukee ||USHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1976-1977 ||Admirals de Milwaukee ||USHL ||23 ||5 ||21 ||26 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 ||Cardinals de Hammond ||CnHL ||  
|- 
|1977-1978||Flyers de Kenosha ||CnHL ||  

|120 ||25 ||57 ||82 ||142 ||12 ||0 ||4 ||4 ||12

|749 ||108 ||132 ||240 ||1468 ||50 ||3 ||6 ||9 ||106

Trophées et honneurs personnels
Ligue nationale de hockey
1961 : participe au Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
1961 : remporte la Coupe Stanley avec les Black Hawks de Chicago.

Notes et références

Naissance en avril 1936
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Cougars de Chicago
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Swords de Cincinnati
Joueur des Gears de Saginaw
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Décès en juillet 2009
Décès à Chicago
Décès à 73 ans
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (WHL)